Puolivälinkarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Puolivälinkarit (ö, lat 61,69, long 21,43), Satakunta, Björneborg, 
 Puolivälinkarit (ö, lat 61,63, long 21,61), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar